God's Own Country – film del 2014 diretto da Vasudevan Sanal
La terra di Dio - God's Own Country (God's Own Country) – film del 2017 diretto da Francis Lee